Neratov este numele câtorva localități din Republica Cehă:
 Neratov, un sat din regiunea Pardubice (districtul Pardubice)
 Neratov v Orlických horách (districtul Rychnov nad Kněžnou)

Pagini de dezambiguizare referitoare la denumiri geografice